Каго — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каго, Ай (род. 1988) — японская певица, актриса.
 Каго, Синтаро (род. 1969) — современный японский мангака.
 См. также 
 Кага